Ponderosaempid (Empidonax occidentalis) är en fågel i familjen tyranner inom ordningen tättingar. Den är mycket nära släkt och till utseendet identisk med västempiden (E. difficilis).

Kännetecken

Utseende 
Ponderosaempiden är en del av släktet Empidonax vars arter är notoriskt svåra att skilja åt på utseende med sin olivgrå ovansida och svarta vingar försedda med vingband. Den är dock (tillsammans med identiska västempiden) dock relativt karakteristisk med olivgul anstrykning och framför allt gulaktig strupe, en egenskap den endast delar med gulbukig empid bland de nordamerikanska arterna. Den skiljer sig från denna genom längre stjärt och att den vita ögonringen är tydligt utdragen bakom ögat. Kroppslängden är 13–17 cm.

Läte 
Lätena är det enda som skiljer ponderosaempiden och västempiden åt. Den tunna och ljusa sången består av tre tydliga fraser återgivna som "tsip klseewl ptik", där ponderosaempiden går upp på slutet medan västempiden går ner. Honornas läten är lika, tunna "tseet", men hanarnas är något olika: ponderosaempidens är ett tydligt tvåstavigt och rakt "tii-seet" medan västempiden låter höra ett mer sammanhängande och uppåtböjt "tseeweep".

Utbredning och systematik 
Ponderosaempid delas in i två underarter med följande utbredning:
 Empidonax occidentalis hellmayri – förekommer i skogar från sydvästra Kanada (västcentrala Alberta, norra Klippiga Bergen) och söderut genom USA (till nordöstra Kalifornien, södra Nevada, centrala och sydöstra Arizona samt sydvästra Texas) till norra Mexiko (Sierra Madre Occidental i Sonora och Chihuahua samt i Coahuila); övervintrar i Mexiko söderut till centrala Oaxaca
 Empidonax occidentalis occidentalis – förekommer i högländerna i Mexiko (Durango, sydöstra Sinaloa, sydöstra Coahuila och Nuevo León söderut till Guerrero, sydcentrala Oaxaca och västra Veracruz)

Släktskap 
Tidigare behandlades ponderosaempiden och västempiden som en och samma art, men urskiljs numera som två egna arter baserat på skillnader i läten och genetik, vilket dock ifrågasätts. De båda arterna tros vara närmast släkt med gulbukig empid och centralamerikanska höglandsempiden.

Levnadssätt 
Ponderosaempiden hittas i skuggiga granskogar. Födan består av insekter som den fångar i flykten genom utfall från en sittplats upp till nio meter ovan mark. Den kan också ta frukt. Fågeln häckar från slutet av april till juli i USA och Kanada samt mellan mars och september i Mexiko.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar därför arten som livskraftig (LC).

Namn 
Ponderosa är en tallart, även kallad gultall, som förekommer i västra Nordamerika och som fågeln frekventerar.

Referenser

Externa länkar

 Bilder och filmer på Internet Bird Collection
 Läten på xeno-canto.org

Tyranner
Fåglar i neotropiska regionen
Fåglar i nearktiska regionen